Bad Brains – gruppo hardcore punk statunitense;
Bad Brains – l'album di esordio dell'omonimo gruppo.